Джафаркули Хан Нахичеванский (5 февраля 1859 — после 1929 года) — русский и азербайджанский государственный деятель, лидер провозглашенной в 1918 году Аракской республики. Сын российского генерала Келбали Хана Нахичеванского, брат генерал-адъютанта Гусейн Хана Нахичеванского, отец комбрига Дж. Нахичеванского.

Военная карьера 
Как и большинство представителей рода Ханов Нахичеванских, Джафаркули-хан был кадровым военным. Он был зачислен в пажи к Высочайшему двору в июле 1867 года. В июне 1871 года был зачислен в Пажеский Его Императорского Величества корпус. В августе 1874 года был зачислен в младший специальный класс. По завершении обучения в Пажеском корпусе, 10 июля 1877 года произведён корнетом в лейб-гвардии Её величества Уланский полк в Петергоф.

В апреле 1878 года согласно поданному прошению был переведён на Кавказ в 16-й драгунский Тверской полк. Был в составе оккупационного отряда русских войск в крепости Эрзерум.

Участвовал в первой (1879) и второй (1880—1881) Ахал-Текинских экспедициях в составе драгунского Переяславского полка и дивизиона драгунского Тверского полка соответственно. Произведён в штабс-капитаны 24 марта 1881 года и переименован в штабс-ротмистры.

Кавалер орденов Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1880) и 2-степени (1882); Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1881); Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1882). Имел медали тёмно-бронзовую «В память Турецкой войны 1877—1878 гг.», и серебряную «За взятие штурмом крепости Геок-Тепе».

В 1885 году по прошению уволен в отставку с производством в ротмистры.

Дальнейшая биография 

После смерти отца в 1883 году получил мюлькадарские права на села Нурс, Сираб, Неграм, а также на половину сел Хок и Тазакенд. По сведениям 1894 года владел фруктово-виноградным садом, баней, караван-сараем с лавками, домом, недалеко от дома младшего брата Гусейн-хана и хлебопахотной землей в селах Карачуг и Кизил-Тапа. По сведениям 1897 года вместе с братьями владел половиной сел Тос и Игдалу, а также одной шестой частью деревни Шелли-Мехмандар Эриванского уезда.

По сведениям 1903 года Джафаркули-хан был городским старостой Нахичевани. С 1912 по 1917 годы почётный мировой судья Эриванского окружного суда, в 1910—1916 годах был одним из директоров Эриванского попечительного о тюрьмах комитета.

После революции в России возглавил провозглашённую в Нахичевани Аракскую республику. После занятия большевиками Азербайджана ушёл в эмиграцию в Иран.

Генеалогическое древо Нахичеванских

Литература

Примечания

См. также 
 Нахичеванский

Выпускники Пажеского корпуса
Азербайджанская аристократия
Политики Азербайджана
Нахичеванская Автономная Республика
Умершие в XX веке
Нахичеванские